Mecanisme de tipus de canvi, acord de la Unió Europea per al control dels tipus de canvi
 Metropolitan Transport Corporation, ens responsable del transport públic a Chennai (Índia)
 Magatzem Temporal Centralitzat, instal·lació per al dipòsit de residus radioactius ubicada a Villar de Cañas (Castella-La Manxa)
 Concentració tolerable màxima (del seu nom en anglès Maximum Tolerable Concentration), mesura de referència de la toxicitat d'una substància